Mystery Submarine (1950), een film van Douglas Sirk
Mystery Submarine (1963), een film van C.M. Pennington-Richards